Николай Никитич Демидов (, Санкт-Петербургская губерния — , Флоренция) — крупный русский промышленник и меценат из рода Демидовых. Владелец частной картинной галереи и подмосковной усадьбы Алмазово. Действительный камергер (с 1796); тайный советник (с 1800).

С 1815 года — российский посланник в великом герцогстве Тосканском. Во Флоренции, за основанные им детский приют и школу, ему был поставлен памятник (1871) на площади, названной Piazza Demidoff.

Ранние годы и служба 
Единственный сын Никиты Акинфиевича Демидова родился  года в д. Чирковицы (Ямбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния), где в его честь позднее была установлена памятная колонна. В год рождения был записан в лейб-гвардии Преображенский полк капралом.

Четырнадцати лет от роду унаследовал от отца богатейшие железные и медеплавильные заводы: Нижнетагильский, Нижнесалдинский, Верхнесалдинский, Черноисточинский, Висимо-Уткинский, Висимо-Шайтанский, Лайский и Выйский, а также при заводах и вотчинах 11 550 душ крестьян.

В молодости он не умел должным образом пользоваться своими богатствами, вёл роскошную, расточительную жизнь и из-за этого был взят под опеку, которая оказала на него весьма благотворное влияние и потому была снята к 1797 году.

В 1775 году был произведён в чин подпрапорщика, в 1782 — назначен сержантом, в 1787 году переведён в лейб-гвардии Семёновский полк, в 1789 году именным указом назначен флигель-адъютантом в штаб генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического. Во время второй русско-турецкой войны в звании адъютанта князя Потемкина находился в Яссах, где подписывался мирный договор с Турцией. На личные средства построил фрегат. Внес сильный вклад в создание Черноморской эскадры.

В 1791 году стал генерал-аудитор-лейтенантом и находился в действующей армии в Бессарабии; в следующем году он переведён с производством в чин подполковника в Московский гренадерский полк, в 1794 — пожалован в камер-юнкеры, через два года — в действительные камергеры, в 1799 году был назначен командором ордена св. Иоанна Иерусалимского.

В 1800 году он был определен в Камер-коллегию для ознакомления с делом и затем в том же году, пожалованный в чин тайного советника, назначен членом Камер-коллегии.

Управление заводами и имениями 
Из-за непомерных трат при Николае Демидове бюджеты заводов испытывали нехватку средств. В 1794—1795 годах дефицит составил 612 тысяч рублей серебром. Общая задолженность составляла более 2 миллионов рублей. Тагильские заводы даже были заложены в Заемном банке.

В 1795 году Демидов женился на богатой наследнице баронессе Елизавете Александровне Строгановой, благодаря чему смог исправить своё материальное положение. Трагедия 1800 года, когда семья потеряла двоих своих детей, заметно изменила мировоззрение заводчика. Выйдя в отставку, Демидов отправился с женой в заграничное путешествие, посетил Германию, Англию, Францию и Италию и нигде не упускал случая знакомиться с успехами горнозаводской техники.

Возвратившись в Россию в 1806 году, Демидов, желая завести на своих заводах все новейшие усовершенствования по части техники, выписал из Франции профессора Ферри, знаменитого тогда знатока горнозаводского дела, и положил ему 15000 рублей жалованья в год, сумму для того времени весьма значительную. Желая подготовить опытных мастеров для своих заводов, Демидов отправил за свой счёт за границу в Англию, Швецию и Австрию для изучения специальных отраслей горнозаводского дела более ста человек крепостных. Нижнетагильский завод Демидова, на котором, в числе других усовершенствований заведены были и штанговые машины, считался в то время наиболее передовым по всему хребту Уральских гор.

В начале XIX века Демидовыми были приобретены вотчины в Подмосковье. Причем барщина была заменена оброком. В европейских владениях Демидов осваивал новые сельскохозяйственные культуры, а также коневодство и овцеводство. В Херсонской губернии были открыты опытные станции «Заводовка» и «Демидовка», где выращивался виноград, оливки, разводился скот. Там же была построена суконная фабрика.

Желая найти более широкий сбыт для выделываемого на своих заводах железа, Демидов завязал торговые сношения с Англией и для этого приобрёл в Италии прекрасный корабль, а потом в Таганроге построил пять морских судов для плавания по Средиземному и Чёрному морям. Эта «демидовская флотилия» не раз по просьбе правительства перевозила казённые грузы между приморскими крепостями.

Несмотря на бурно проведенную молодость, Николай Никитич во вторую половину своей жизни сделался бережливым, предприимчивым и внимательным к нуждам своих крепостных. В своих вотчинах он упорядочил рекрутскую повинность среди крестьян, а при Нижнетагильском заводе основал училище, в котором, кроме общеобразовательных предметов, преподавались также «общие начала механики и практического горнозаводского искусства». Училище это давало лучших мастеров для заводов Демидова и других уральских предприятий.

Благотворительность 
Часть своих колоссальных доходов Демидов направлял на общественные нужды. В 1807 году он пожертвовал большое каменное здание в Гатчине для сельского воспитательного дома.

В 1812 году, 12 июля, после молебна в московском Успенском соборе, в присутствии государя Николай Никитич торжественно обязался собрать на свои средства полк, который и содержал до конца войны с французами. Шефом Демидовского полка был сам Николай Никитич.

В конце 1813 г. Демидов подарил Московскому университету весьма ценную коллекцию редкостей, состоявшую более чем из 3000 экземпляров редких минералов, раковин, чучел животных и пр., и этим пожертвованием положил основание новому музею по естественной истории. За это пожертвование Демидов избран в почётные члены Московского университета, а имя его как жертвователя занесено на одну из досок в актовом зале университета.

В 1819 году Демидов внес в Высочайше учрежденный комитет оказания помощи инвалидам 100000 рублей. В 1824 году он же пожертвовал 50000 рублей в распоряжение Высочайше учрежденного комитета для оказания помощи наиболее пострадавшим от наводнения жителям Петербурга.

Демидов щедро жертвовал на строительство общественных зданий и памятников. Так, он принимал финансовое участие в сооружении триумфальных ворот в Петербурге, в постройке госпиталя в Лаишеве Казанской губернии, Пермской больницы попечительного о тюрьмах комитета, в сооружении памятников герцогу Ришельё в Одессе и Павлу Демидову в Ярославле.

В 1825 году он пожертвовал свой дом в Москве, на углу Вознесенской улицы и Елизаветинского переулка, для дома трудолюбия и дал сто тысяч рублей на его перестройку; за это крупное пожертвование Демидов был награждён орденом св. Владимира 2-й степени и табакеркой с портретом императрицы Александры Феодоровны.

В последние девять лет жизни Демидов ежегодно 6 декабря, в день своих именин, раздавал на своих заводах по 25000 рублей.

Демидов в Новороссии 
Демидов принимал участие в колонизации Новороссии. В 1822 году он купил в Херсонской губернии, в Тираспольском и Херсонском уездах, 18000 десятин земли с незначительным населением и перевёл сюда крестьян из своих северных вотчин. В новоприобретённых имениях Демидов заводил виноградники, сады, разводил редкие породы рогатого и мелкого скота, причём не жалел денег, чтобы достигнуть в этом отношении желаемых результатов. Он выписывал лучшие сорта виноградных лоз и фруктовых деревьев из Франции и Италии, лошадей из Англии, мериносов из Швейцарии, выписывал холмогорский скот, оренбургских коз и горных кавказских лошадей, кроме того, производил опыты культивирования хлопка и шалфея.

Горячность и торопливость, с которыми действовал Демидов, оказались лишь плодом временного увлечения скучающего заводчика. Довольно скоро он разочаровался в пригодности земель Херсонской губернии для нежных культур растений и для разведения улучшенных пород скота.

Демидов во Флоренции 
Назначенный в 1815 году во Флоренцию (в Великом герцогстве Тосканском, где располагалось представительство Российской империи) русским посланником, Демидов устроил здесь на свои средства художественный музей и картинную галерею, в которых собрал произведения знаменитых художников, весьма ценные изваяния из мрамора и бронзы и массу разных других редкостей. Коллекция эта после смерти Демидова досталась по наследству сыну его Анатолию и перевезена была им в Петербург.

Во Флоренции Николай Никитич устроил на свои средства дом для призрения (приют) престарелых и сирот и пожертвовал на содержание его особый капитал. Так же он основал и содержал до конца жизни аптеку, бесплатную начальную школу для 160 мальчиков из бедных семей.

Признательные граждане Флоренции в честь жертвователя назвали одну из площадей, вблизи Демидовского дома призрения, Демидовскою и поставили на этой площади статую Николая Никитича из белого мрамора, представляющую его в римской тоге, обнимающим больного ребёнка. У ног его расположены четыре скорбные статуи. 

В 1871 году на средства его детей Анатолия и Павла на площади Мулина ди Сан-Джорджио, впоследствии переименованной в площадь Демидова (Piazza Demidoff), установили памятник меценату работы Лоренцо Бартолини. Скульптор изобразил Демидова в виде римского сенатора, обнимающего своего сына, в ногах которого сидит женская фигура с лавровым венком — символ признательности флорентийцев. По углам постамента располагаются четыре аллегорические скульптуры — «Природа», «Милосердие», «Искусство» и «Сибирь».

Надпись на памятнике: «Perchè il popolo di San Niccolò avesse ognora dinanzi memoria viva del commendatore Niccola Demidoff indefesso benefattore munifico il figlio principe Anatolio al Comune di Firenze questo monumento dono MDCCCLXX»

Перевод: «Для того, чтобы жители Сан Никколо всегда имели перед собой живую память о командоре Николае Демидове, неутомимом и щедром благотворителе, (его) сын князь Анатолий городу Флоренции этот памятник даровал (в) 1870 (году)»

Проживая в последние годы во Флоренции, Демидов хотя и жил весьма роскошно и, не жалея средств, покровительствовал ученым и художникам, умел, однако, искусно управлять своими делами в Сибири, Америке, Франции и других странах и благодаря такому энергичному и умелому хозяйничанью, оставил в наследство своим двум сыновьям имущества почти вдвое более сравнительно с тем, что сам получил от отца.

Семья 
Был женат на баронессе Елизавете Александровне Строгановой (05.02.1778—27.03.1818). Супруги не сходились характерами и во вкусах. Красивая, весёлая и легкомысленная жена тяготилась скучным и тяжелым в семейной жизни нравом мужа. Демидовы часто разъезжались, а после 1812 года и рождения второго сына между ними произошел окончательный разрыв. Дети:
 Александра (1796—1800)
 Павел (1798—1840)
 Николай (1799—1800)
 Анатолий (1812—1869), князь Сан-Донато.

Примечания

Литература 
 
 Чумаков В. Ю. Демидовы. Пять поколений металлургов России. — : ЗАО «Бизнеском». — 2011. — 272 с. — (серия «Великие российские предприниматели», том 2) — ISBN 978-5-91663-088-6
 П. Свиньин  Воспоминания о тайном советнике Николае Никитиче Демидове. — СПб.: Тип. Карла Крайя, 1829. — 33 с.
 Ипполитова Г. А. Итальянская глава о Демидовых: Николай Никитич и сыновья. — , изд-во Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 2013.

Николай
Семёновцы
Меценаты России
Умершие во Флоренции
Коллекционеры Российской империи
Дипломаты Российской империи
Камергеры (Российская империя)
Тайные советники